Peter Hagenah ist der Name folgender Personen:

* Peter Hagenah (Galerist) (1927–2017), deutscher Galerist
 Peter Hagenah (Maler) (1928–2015), deutscher Maler